

Lieux 
 Río Blanco, au Guatemala.
 Río Blanco, municipalité du département de Matagalpa, au Nicaragua.
 Rioblanco, municipalité du département de Tolima, en Colombie.
 Comté de Rio Blanco, comté du Colorado, aux États-Unis.
 , municipalité de l'État de Veracruz au Mexique.
 Río Blanco : localité de la paroisse civile de Marcelino Briceño dans l'État de Zulia.

Cours d'eau

Río Blanco, cours d'eau de la province de Salta.
 Río Blanco, cours d'eau de la province de Santa Cruz.

Río Blanco, cours d'eau, affluent du río Guaporé.

Río Blanco, cours d'eau, affluent du Río Aisén.
 Río Blanco, cours d'eau, affluent du Río Lauca.
 Río Blanco, cours d'eau, affluent du Río Aconcagua.
 Río Blanco, cours d'eau, affluent du Río Cachapoal.

Río Blanco, cours d'eau d'Andalousie.

Río Blanco, cours d'eau de l'état d'Indiana.

Río Blanco, cours d'eau (Région de Pasco).

Río Blanco, cours d'eau de l'État de Zulia.